Paximadi oder Paximadia steht für:

 Paximadi (Gouves), Insel vor der Nordküste von Kreta
 Paximadia-Inseln, zwei Inseln vor der Südküste von Kreta
 Paximadia, Insel in der Gemeinde Milos, Kykladen
 Paximadi (Lebensmittel), griechische Brotsorte 

Paximadi ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Paximadi (* 1962), italienischer Theologe